geneesmiddel

Farmaceutica (studentenvereniging)